Mads Hansen er flertydigt og kan betyde:

 Mads Hansen (digter) (1834-1880) – dansk forfatter
 Mads Hansen (fodboldspiller) (født 2001) – dansk fodboldspiller som spiller for SønderjyskE
 Mads Hansen (fodboldspiller, født 2002) - dansk fodboldspiller som spiller for FC Nordsjælland
 Mads Hansen (håndbolddommer) (født 1977) – dansk håndbolddommer,
 Mads Hansen (ishockeyspiller) (født 1978) – norsk ishockeyspiller
 Mads B. Hansen – atlet
 Mads Lundby Hansen – økonom